Melchior Wathelet, homme politique belge né en 1949.
 Melchior Wathelet, homme politique belge né en 1977, fils du précédent.